Good Ol' Daze é o álbum de estréia da banda Dogwood, lançado em 1996.

Faixas 

Álbuns de estreia de 1996
Álbuns de Dogwood
Álbuns de punk rock